Agrarwirtschaft steht:
 im Speziellen für Landwirtschaft
 im Allgemeinen für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und verwandte Wirtschaftszweige, auch Fischerei, den Agrarsektor
 für die Agrarökonomie als Spezialgebiet der Wirtschaftswissenschaften

Siehe auch:

 Agrarstruktur
 Land- und Forstwirtschaft
 Agribusiness